Adler (bedrijf), een Duits producent van auto's, fietsen, motorfietsen en schrijfmachines
 Adler (bier), een pilsbier gebrouwen door Brouwerij Haacht
 Adler (Sotsji), een district van de Russische stad Sotsji
 Adler (strip), Belgische stripreeks van René Sterne
 ZB ABReh 150 (typenaam ADLER), treinstel van de Zwitserse spoorwegmaatschappij Zentralbahn (ZB)

Personen met de achternaam Adler 
 Alexandre Adler, een Franse journalist
 Alfred Adler, een Oostenrijkse psycholoog en psychiater
 Larry Adler, een Amerikaanse muzikant
 René Adler, een Duitse voetballer
 Richard Adler, een Amerikaanse componist, tekstschrijver en producer
 Robert Adler, een Oostenrijks-Amerikaanse natuurkundige
 Steven Adler, een Amerikaanse drummer
 Wawau Adler, een Duitse jazzgitarist